Saturate – demo dei Gojira del 1999
 Saturate – album dei Breaking Benjamin del 2002
 Saturate – traccia dell'album We Are the Night dei The Chemical Brothers del 2007
 Saturate – gruppo musicale post core italiano